Burgmühle steht für:

Orte:
 Burgmühle (Löffingen), Wohnplatz in Löffingen, Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald, Baden-Württemberg, siehe Löffingen #Stadtgliederung
 Burgmühle (Starzach), Haus in Starzach, Landkreis Tübingen, Baden-Württemberg, siehe Starzach #Gemeindegliederung
 Burgmühle (Leuchtenberg), Gemeindeteil von Leuchtenberg, Landkreis Neustadt an der Waldnaab, Bayern
 Burgmühle (Reichshof), Ortsteil von Reichshof, Oberbergischer Kreis, Nordrhein-Westfalen
 Burgmühle (Weiler-Simmerberg), Weiler in Weiler-Simmerberg, Landkreis Lindau (Bodensee), Bayern, siehe Weiler-Simmerberg #Gemeindegliederung
 Burgmühle, deutscher Name von Grodzki Młyn, Siedlung im Powiat Kętrzyński, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen

Mühlen:
 Burgmühle (Alzenau), in Alzenau, Bayern
 Burgmühle Geldern, in Geldern, Nordrhein-Westfalen
 Burgmühle Odenkirchen, in Mönchengladbach, Nordrhein-Westfalen
 Burgmühle Zittau, in Zittau, Sachsen
 Burgmühle in Weimar